Аманьё VI (; р. 1190/95, ум. не позднее сентября 1240) — сеньор Альбре.

Сын Аманьё V д’Альбре (ум. после 2 августа 1209) и его не известной по имени и происхождению жены.

Участвовал в крестовом походе против альбигойцев, в том числе во взятии Терма (1210) и осаде Марманда (1219).

Первая жена (1215) — Ассалида де Тарта, дочь Арно Раймона, виконта де Тарта, и его жены Навары де Дакс. От неё сын:
 Аманьё VII д’Альбре (ум. после апреля 1272).

Вторая жена — Изабелла де Бержерак, сестра Эли Руделя, сеньора Бержерака и Жансака. От неё сын:
 Берар д’Альбре (ум. до 5 июня 1270).

Примечания

Источники 
 GASCONY — ATLANTIC COAST — Foundation for Medieval Genealogy 
 

Дом д’Альбре
Участники Альбигойского крестового похода
Сеньоры Франции XIII века